

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Głuszyca – miasto
 Głuszyca – przysiółek wsi Konotop w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Kolsko

Inne 
 Głuszyca – gmina miejsko-wiejska
 Głuszyca – dawna gromada
 Głuszyca – stacja kolejowa
 Głuszyca – wieś na Ukrainie
 Głuszyca – wieś w Rosji, w obwodzie kurskim

Zobacz też 
 Dekanat Głuszyca
 Głuszyca Górna, Nowa Głuszyca